Shingletown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shingletown (Kalifornien)
 Shingletown (Pennsylvania)
 Shingletown (Tennessee)

Siehe auch:
 Shingleton